Claus Schacht ist der Name folgender Personen:

* Claus Schacht (Politiker) (15. Jahrhundert), deutscher Politiker, Bürgermeister der Stadt Leipzig im 15. Jahrhundert
 Claus-Dieter Schacht (* 1955), deutscher Politiker, Bürgermeister der Stadt Hemmingen